Diese Episodenliste enthält alle Episoden der US-amerikanischen Fernsehserie Viper, sortiert nach der US-amerikanischen Erstausstrahlung. Insgesamt wurden zwischen 1994 und 1999 vier Staffeln mit 78 Episoden produziert.

Übersicht

Staffel 1

Staffel 2

Staffel 3

Staffel 4

Weblinks 
 
 
 

Episodenliste